Porto das Caixas é um filme brasileiro de 1962, do gênero drama, dirigido por Paulo Cesar Saraceni, com roteiro baseado em história original de Lúcio Cardoso. Nos letreiros inciais, é oferecido ao artista plástico Oswaldo Goeldi.

Por si, a história é uma adaptação do livro O Carteiro Sempre Bate Duas Vezes, do autor americano James M. Cain, que à época do filme, já havia sido adaptada para o cinema duas vezes: o italiano "Obsessão", de 1943, dirigido por Luchino Visconti, e o americano "O Destino Bate À Sua Porta", de 1949, dirigido por Tay Garnett. A história é traduzida para o município de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, com inspiração em um crime conhecido como "crime da machadinha".

O filme marca a estreia do diretor Paulo Cesar Saraceni em longa-metragem, que realizou três filmes baseados em histórias originais de Lúcio Cardoso, conhecida como "Trilogia da Paixão". Porto das Caixas foi o primeiro, seguido de A Casa Assassinada (1971) e O Viajante (1998).

A trilha sonora é de Tom Jobim que toca piano, composta de arranjos sobre os temas Derradeira Primavera e Valsa do Porto das Caixas. A direção de fotografia coube a Mário Carneiro.

Sinopse
Uma mulher muito pobre, maltratada por um marido ferroviário ignorante e bruto, resolve assassiná-lo, e para conseguir quem faça isso, utiliza seus encantos femininos.

Elenco
Irma Alvarez
Reginaldo Faria
Paulo Padilha
Margarida Rey
Henrique Bello
Joseph Guerreiro
Sergio Sanz

Filmes dirigidos por Paulo César Saraceni
Filmes do Brasil de 1962
Filmes com trilha sonora de Antônio Carlos Jobim
Filmes de drama do Brasil
Filmes de drama da década de 1960
Filmes em preto e branco
Filmes baseados em casos reais
Filmes gravados no Rio de Janeiro
Filmes baseados em obras de Lúcio Cardoso
Filmes em língua portuguesa
Filmes sobre assassinatos